Ajit Singh est le nom de :

 Sahibzada Ajit Singh, un martyr sikh
 Chaudhary Ajit Singh, fondateur et dirigeant actuel du parti politique Rashtriya Lok Dal, dans l'État indien de l'Uttar Pradesh.
  (1679 - 1724), maharaja de Marwar, ancien État princier autour de Jodhpur, au Rajasthan.
 Ajit Singh, un sauteur en hauteur indien qui participa aux Jeux olympiques d'été de 1956.